Soprani – registro vocale o strumentale
 Luciano Soprani – stilista italiano
 Paolo Soprani – imprenditore italiano
 Raffaele Soprani – storico, pittore e politico italiano